Le Tonnant est le nom de plusieurs navires et d'une classe de navires de la marine française :
 Le Tonnant, vaisseau de ligne de 64 canons, lancé en 1670
 Le Tonnant, vaisseau de ligne de 76 canons, lancé en 1681
 Le Tonnant, vaisseau de ligne de 90 canons, lancé en 1693
 Le Tonnant, vaisseau de ligne lancé en 1743 ;
 Le Tonnant, vaisseau de ligne de 80 canons, lancé en 1789, premier de la classe à laquelle il a donné son nom ;
 Le , un cuirassé à coque en fer lancé en 1880 ;
 Le Tonnant, sous-marin de la classe 1 500 tonnes lancé en 1934 ;
 Le Tonnant, sous-marin de la classe Le Redoutable, lancé en 1980.

Voir aussi 
 , classe de navires de guerre français lancés entre 1789 et 1812 ;

Nom de bateau de la Marine française